Backstop (sport), een scherm achter de thuisplaat in het honkbal en softbal

Vernoemd
 Ierse backstop, concept-afspraak om na de Brexit de grens tussen de republiek Ierland en Noord-Ierland open te houden
 Operatie Backstop (UNPROFOR), UNPROFOR-missie in de Kroatische Onafhankelijkheidsoorlog
 Operatie Backstop (Afghanistan), Amerikaanse militaire missie in Afghanistan
 Rugdekking, bescherming of verdediging in de rug